У́лица Про́хорова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Прохорова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Прохорова — улица в Новороссийске.
 Улица Прохорова — улица в городе Заозёрном.
 Улица Прохорова — улица в Саках Республики Крым.

Украина 

 Улица Прохорова — улица в Днепропетровске.
 Улица Прохорова — улица в Житомире.
 Улица Прохорова — улица в Саках автономной республики Крым.

См. также 

 Прохоровская улица